Sainte-Reine (Haute-Saône)
Sainte-Reine (Savoie)
ook:
Sainte-Reine-de-Bretagne, Loire-Atlantique

Zie ook
Regina (heilige), Franse heilige